Memento (álbum)
Memento (filme)
Memento (informática)

Desambiguação